Football Club Arabkir Jerevan (arménsky: Ֆուտբոլային Ակումբ „Արաբկիր“ Երևան) byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Jerevan. Klub byl založen v roce 1977, zanikl v roce 1997.

Historické názvy 

Zdroj:

 1977 – FC Arabkir Jerevan (Football Club Arabkir Jerevan)
 1992 – FC KanAZ Jerevan (Football Club KanAZ Jerevan)
 1995 – FC Arabkir Jerevan (Football Club Arabkir Jerevan)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1977
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1997
Sport v Jerevanu